Bambini es un término italiano que significa niños pequeños. Es el plural de Bambino. 

Puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Eustachio Bambini, compositor italiano de ópera del s.XVIII
 Niccolò Bambini, pintor italiano del s.XVII